Melete — род чешуекрылых из семейства белянок и подсемейства Pierinae.

Систематика 
В состав рода входят:
 Melete calymnia (C. & R. Felder, 1862) — Перу
 Melete leucadia (C. & R. Felder, 1862) — Колумбия, Перу, Боливия
 Melete leucanthe (C. & R. Felder, 1861) — Эквадор, Перу
 Melete lycimnia (Cramer, 1777) — Бразилия, Суринам, Мексика, Гондурас, Коста-Рика, Колумбия, Перу, Эквадор, Боливия, Панама, Тринидад
 Melete polyhymnia (C. & R. Felder, 1865) — Колумбия, Панама, Коста-Рика, Мексика
 Melete salacia (Godart, 1819) — Мексика, Куба

Ссылки 
 Перечень видов и их распространение на funet.fi

Белянки
Роды чешуекрылых